Les eleccions legislatives sueques del 1985 es van celebrar el 15 de setembre de 1985. Els més votats els socialdemòcrates, i Olof Palme fou nomenat primer ministre de Suècia fins al seu assassinat el 1986. Fou substituït per Ingvar Carlsson

Resultats 
Resum dels resultats electorals de 15 de setembre de 1985 al Parlament suec
|-
!style="background-color:#E9E9E9" align=left colspan=2|Partits
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Líder
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Vots
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|%
!style="background-color:#E9E9E9" align=right|Escons
!style="background-color:#E9E9E9" align=right| +/-
|-
|style="width:10px" bgcolor=#ED1B34 align=center | 
|align=left|Partit Socialdemòcrata de SuèciaSocialdemokraterna
|align=right|Olof Palme
|align=right| 2.487.551
|align=right| 44,68
|align=right| 159
|align=right| -7
|-
|style="width:10px" bgcolor=#00529C align=center | 
|align=left|Partit Moderat(Moderaterna)
|align=right| Ulf Adelsohn
|align=right| 1.187.335
|align=right| 21,33
|align=right| 76
|align=right| -10
|-
|style="width:10px" bgcolor=3399FF align=center | 
|align=left|Partit Popular Liberal( Folkpartiet liberalerna )
|align=right|Bengt Westerberg
|align=right| 792.268
|align=right| 14,23
|align=right| 51
|align=right| +30
|-
|style="width:10px" bgcolor=008F3E align=center | 
|align=left|Partit de Centre(Centerpartiet)
|align=right| Thorbjörn Fälldin
|align=right| 691.258
|align=right| 12,42
|align=right| 44
|align=right| -12
|-
|style="width:10px" bgcolor=BF0202 align=center | 
|align=left| Partit d'Esquerra - ComunistesVänsterpartiet Kommunisterna
|align=right| Lars Werner
|align=right| 298.414
|align=right| 5,36
|align=right| 19
|align=right| -1
|-
|style="width:10px" bgcolor=80AA4E align=center | 
|align=left|Partit Verd(Miljöpartiet de Gröna)
|align=right| Per Gahrton
|align=right| 83.645
|align=right| 1,50
|align=right| -
|align=right| -
|-
|style="width:10px" bgcolor= align=center | 
|align=left| Altres
|align=right|
|align=right| 26.546
|align=right| 0,48
|align=right| 0
|align=right| -
|-
|
|align=left style="background-color:#E9E9E9"|Total (participació 89,93%)
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|width="75" align=right style="background-color:#E9E9E9"|5.567.022
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|100,0
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|349'''
|width="30" align=right style="background-color:#E9E9E9"|
|-
|colspan=8|Font: Autoritat electoral sueca.
|}

Eleccions de Suècia
Eleccions del 1985